Я́ньес () — испанская фамилия. Известные носители:
 Яньес, Альваро (более известен как Хуан Эмар; 1893—1964) — чилийский писатель.
 Яньес, Рубен (род. 1993) — испанский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид».
 Яньес, Сесар (1942—1974) — партизан, один из создателей партизанского очага в мексиканском штате Чьяпас.
 Яньес, Эдуардо (род. 1960) — мексиканский актёр.
  (1475—1536) — испанский художник.
 Яньес Пинсон, Висенте (ок. 1460 — после 1523) — испанский мореплаватель, исследователь и конкистадор.
 Яньес Рамирес, Альфонсо (род. 1970) — перуанский футболист, полузащитник.